Флаги сельских поселений России:
 Флаг Романовского сельского поселения (Волгоградская область)
 Флаг Романовского сельского поселения (Ленинградская область)